Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2018/19 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2018/19 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße ist nicht beschränkt. Während West is Best mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Oxford 20 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 239 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler waren Nicholas Pert (Guildford) und Jonathan Hawkins (Cheddleton) mit je 10 Punkten aus 11 Partien. Romain Édouard und Jean-Pierre Le Roux (beide Guildford) erreichten je 9,5 Punkte aus 11 Partien. Mit Jorden van Foreest (Guildford), Johannes Haug (3Cs) und Christopher Wu (Oxford) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Haug zwei Partien, van Foreest und Wu je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes, bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
 Nation: Nationalität zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CHI = Chile, CHN = China, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISL = Island, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, KOR = Südkorea, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

chess.com Manx Liberty

Cheddleton and Leek Chess Club

White Rose Chess

Guildford A&DC II. Mannschaft

Wood Green

Barbican Chess Club

Blackthorne Russia

3Cs

Wood Green Monarchs

Grantham Sharks

Celtic Tigers

Oxford

West is Best

North East England

Alba

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Insgesamt 13 Spieler der Vereine Guildford A&DC und Wood Green wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 Richard Weaving heißt seit der Saison 2019/20 Richard York-Weaving.
 Jorden van Foreest, Richárd Rapport und Jakub Czakon haben keine Ranglistennummer.

Weblinks 
 Tabellen der Saison 2018/19 bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Schach 2019